Bătrânul și marea  se poate referi la:

 Literatură
 1952 Bătrânul și marea – roman de Ernest Hemingway

 Cinematografie

 1958 Bătrânul și marea – film regizat de John Sturges, cu Spencer Tracy
 1990 Bătrânul și marea – film regizat de Jud Taylor, cu Anthony Quinn